Сијете Легвас има више значења:

 Сијете Легвас (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сијете Легвас (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сијете Легвас (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сијете Легвас (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сијете Легвас (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сијете Легвас, Ладриљера (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сијете Легвас (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сијете Легвас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сијете Легвас (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику